Biografia

Ari Kardec Bosco de Melo nasceu em 25 de outubro de 1926. Filho de Luiz Osvaldo Ferreira de Melo e Ana Bosco de Melo, descendente de imigrantes açorianos, da Ilha de São Jorge, do Arquipélago dos Açores, Portugal, com ramificações em São José da Terra Firme, em Santa Catarina e depois para a Ilha de Santa Catarina, a nossa ilha-capital. Ari tinha cinco irmãos: Ester, Vanda, Carmem, Orlando e Osvaldo Ferreira de Melo. Os dois últimos seus colegas no curso de direito da Universidade Federal de Santa Catarina, local onde dividiram, durante anos, a mesma sala para docentes. 

Casado com Dalva Machado de Melo, foi pai de mais de quatorze (14) filhos, dentre biológicos e adotivos. Dalva Melo foi parceira de toda vida, sendo diretamente responsável pela maravilhosa biografia de seu marido, hoje compartilhada através da presente obra. 

A família, por parte de pai, imigrou do arquipélago dos Açores em 1748, na segunda leva para a Cidade de São Jose, em Santa Catarina. 
A Família Ferreira de Melo aparece como os primeiros açorianos a chegarem em São José, juntamente com Antônio Francisco da Costa, Antônio Machado Lourenço, Francisco Cardoso Vieira, Francisco da Roza da Silva, Ignácio de Faria Dutra, Joaquim Ferreira de Mello, Joaquim da Roza, João Antônio de Azevedo, João Silveira, José Caetano Pereira, José da Silva Mattos , José Ferreira, José Machado Teixeira, José Pereira da Costa, Leandro da Cunha, Lourenço Duarte, Manoel Goulart da Silva, Manoel Gutierres da Silva, Manoel Pereira de Medeiros, Maria Enriques (viúva de Estevão Ruiz), Manoel Machado Lopes, Pedro Machado d'Ávila, Silvestre Pereira de Ávila.

Ari Kardec foi um dos fundadores do denominado Grupo Sul, cuja revista foi lançada em janeiro de 1948. Observa-se a presença de seu irmão Osvaldo Ferreira de Melo como um dos fundadores e escritores e de seu outro irmão, Orlando Ferreira de Melo, este na qualidade de escritor (Ensaios sobre Pedagogia) e artista plástico, já que os contos vinham com ilustrações deste último. 
No ano de 1944, um ano antes do término da II Grande Guerra, Ari Kardec ingressou para o Tiro de Guerra no Exército Brasileiro, permanecendo até o final da mesma. 

Ari Kardec estudou no Instituto Estadual de Educação, formando-se em 1945. Foi o orador da turma. Ainda no antigo curso médio, formou-se contador na Academia de Comércio de Santa Catarina em 1947. 

Graduou-se como Professor Normalista no ano de 1945. Concluiu o curso de Contador na Academia de Comércio de Santa Catarina em 1947. Em 1951 concluiu a graduação em Economia na Faculdade de Ciências Econômicas de Santa Catarina, sendo orador na solenidade de graduação. Em 1975 obteve o Título de Doutor em Ciências Humanas. 
Posteriormente, em 1956, formou-se em direito pela Faculdade de Direito de Santa Catarina, ocasião em que foi orador de turma, cujo texto integral encontra-se no anexo da presente obra.

Ari Kardec foi um dos fundadores da União Catarinense de Estudantes, compondo as primeiras administrações. Na época contava com 24 anos de idade.

Ari Kardec frequentou o curso de Administração Orçamentária e Finanças Púbicas em 1952, pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Posteriormente, especializou-se em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, entre os meses de agosto a dezembro de 1973.
Obteve o título de Livre Docente, Doutor em Ciências Humanas, em 03 de junho de 1975, através do concurso de Provas e Títulos para Livre-Docente, com média de 9,3.
Na atividade pública, foi aprovado em diversos concursos: Oficial Administrativo do Estado de Santa Catarina em 1948, Fiscal da Fazenda do Estado de Santa Catarina em 1949, Professor Universitário para a Cadeira de Legislação Tributária da Escola de Administração e Gerência – ESAG, classificado em primeiro lugar com média 9 (nove) em 1967.

Dentre os trabalhos publicados, destaca-se: Salário Educação (livro); Fato Gerador do ICM (tese apresentada no III Simpósio Nacional de Direito Tributário, São Paulo 1976); Palavra Amiga (livro) e Máxima Redentoras (livro).
Ari Kardec foi um dos fundadores da Escola Técnica de Comercio Sena Pereira, em Florianópolis, no ano de 1954, lecionando na mesma entre até 1964 nas cadeiras de Elementos de Economia e Elementos de Estatística.

Foi, igualmente, um dos fundadores da Escola Técnica de Comércio Nereu Ramos, lecionando na instituição a cadeira de Elementos de Economia entre os anos de 1961/1962.

Colaborou na Fundação da Escola Técnica de Comércio de Tijucas em 1955, aposentando-se em 1984 no cargo de Professor Titular de Direito Financeiro. Após a aposentadoria, continuou lecionando na qualidade de Professor Visitante, no curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC (mestrado e doutorado) até seu falecimento em 29 de julho de 1993.

Ari Kardec foi professor e um dos fundadores do curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, lecionando Teoria Político Jurídica da Atividade Financeira do Estado e Direito Econômico.

Foi um dos fundadores e membro do Conselho Estadual de contribuintes do Estado de Santa Catarina (Lei Nº 2.825, de 29 de agosto de 1961 - Procedência- Dep. Ademar Ghisi, sancionada pelo então Governador Celso Ramos em 1961). Hoje o órgão tem a denominação de Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina (Lei Complementar nº 465, de 3 de dezembro de 2009).

Ari Kardec, preocupado com o crescimento desordenado de sua Cidade, que chamava carinhosamente de Desterro, foi um dos fundadores e Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Em sua gestão, durante o Governo Colombo Salles, Ari Kardec teve fundamental importância para que o aterro da Baía Sul não se transformasse em um paredão de concreto.

Foi membro de diversas comissões, grupos de trabalho, institutos conforme segue:

1)	Membro da Comissão de Comissão Elaboradora do Projeto do Código Tributário do Estado de Santa Catarina;

2)	Membro da comissão de codificação das Leis Fiscais do Estado de Santa Catarina (Decreto de 07/04/1953);

3)	Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil;

4)	Membro da comissão nacional de execução do Decreto 50.423 – Ensino nas empresas com mais de 100 operários. Nomeação em 25 de julho de 1961 pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação. Referido decreto (08 de abril de 1961) dá início a uma série de dispositivos que tratam de garantir a gratuidade do ensino primário por parte de empresas.

5)	Membro da Internatio Esperanto-Ligo (Liga Esperantista Internacional);

6)	Membro da Comissão Nacional de Ensino Médico em 1056;

7)	Membro do Conselho Local da Comissão de Desenvolvimento da Capital (CODEC), onde exerceu a vice-presidência.

8)	Coautor do Projeto que institui o II Plano de Metas do Governo do Estado de Santa Catarina - PLAMEG. Do Plameg, nasceria o Besc, a Udesc e a Celesc, para ficar entre as instituições de maior porte. 

9)	Foi representante do PLAMEG no Congresso de Integração Nacional promovido pelo BNDE e BAEBE.

10)	Em 1970 atuo como Representante do PLAMEG no conselho curador da Fundação Educacional de Santa Catarina.

11)	Membro da Comissão de Estudos da Reforma Tributário para o Estado de Santa Catarina, 15/09/66, por Decreto do Governador do Estado de Santa Catarina.

12)	Membro do grupo de trabalho designado pelo Reitor da UFSC, em 1967, visando a adaptação da Universidade aos decretos leis 53/66 e 252/67 (Reforma Universitária).

13)	Membro da Associacion Interamericana de la Tributacions” desde janeiro de 1976.

14)	Fundador e diretor presidente do Instituto Catarinense de Estudos Tributários (ICET).

15)	Membro do Conselho deliberativo do instituto de economia de santa Catarina – eleito em 03 de abril de 1981.

16)	Membro do conselho fiscal do BASDESC entre os anos de 1985/1986;

Exerceu, durante sua rica vida, diversos cargos e funções:

1)	Sub fiscal da fazenda, por concurso (1948/1951);

2)	Fiscal da Fazenda, por concurso (1951/1959 e 1962/1963).

3)	Consultor de economia e finanças do Estado de Santa Catarina entre 1963/1979;

4)	Assessor de Economia e Finanças do Gabinete de Planejamento do Plano de Metas do Governo – PLAMEG 1963/19667;

5)	Diretor de Planejamento da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (1966/1969);

6)	Assessor de Economia e Finanças do PLAMEG entre 1969/1971;

7)	Responsável pela implantação do Centro de Informações Econômico-Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina;

8)	Coordenador de Orçamento do Gabinete do Vice-governador do Estado de Santa Catarina entre 1975/1979;

9)	Diretor do Centro Sócio Econômico da UFSC (Port. 347/74 Reitoria);

10)	Chefe do Departamento de Direito Público e Ciências Políticas do Centro Sócio Econômico da UFSC entre os anos de 1971/1976;

11)	Membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Florianópolis (1973/1983);

12)	Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Florianópolis (1974/1979);

13)	Gerente de Programação Financeira da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – CODESC entre 1979/1983;

14)	Subsecretário da Casa Civil para assuntos legislativos entre 1979/1987;

15)	Gerente de atos legislativos do gabinete do secretário da casa civil do estado de santa Catarina – 1987/1991.

Ari Kardec foi agraciado com a medalha 25 anos da Universidade Federal de Santa Catarina, outorgada pelo Magnífico Reitor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, em 18 de dezembro de 1985 e com o Prêmio Educador Elpídio Barbosa (in memoriam) concedido pelo Conselho Estadual de Educação em 17 de dezembro de 1993.

Reconhecendo a importância de Ari Kardec para a história de Santa Catarina, duas ruas possuem seu nome: no bairro Praia Brava, em Florianópolis, e na Cidade de Araranguá. 

Na seara espírita, Ari Kardec teve destacada atuação. Além de duas obras (Máximas Redentoras e Palavra Amiga), foi diretor de diversas instituições, dentre as quais SERTE – Sociedade Espírita Recuperação, Trabalho e Educação e SEOVE – Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna. Atuou, de forma destacada, como presidente da Federação Espírita Catarinense, entre os anos de 1989 a 1993.

Por fim, ainda na seara espírita, Ari Kardec foi um dos fundadores do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Na época da criação do Instituto, Ari Kardec era presidente da Federação Espírita Catarinense.]

No esporte, Ari Kardec remou durante muitos anos (segundo relatos da esposa nas décadas de 40 e 50) pelo Clube Náutico Francisco Martinelli, como “patrão” da então denominada embarcação “seis com”. Um dos fundadores do Avaí Futebol Clube, Walter Lange, foi igualmente fundador do Clube de Regatas Martinelli, daí a proximidade, na época, entre os dois clubes.

Foi no Avaí Futebol Clube, porém, que dedicou grande parte de sua vida, tanto na qualidade de sócio como também de conselheiro. Lembro-me dos inúmeros jogos que assisti, ao seu lado, no antigo Estádio Adolfo Konder, também conhecido como Campo da Liga ou Pasto do Bode, onde hoje está instalado o Shopping Beira Mar. Em 1982 a Ressacada, seu atual estádio, localizado no sul da ilha, foi entregue e inaugurado.

Ari Kardec, a par de suas atividades profissionais, amava a arte de um modo geral. Foi um dos fundadores e sócio, até seu falecimento, da Pro-música de Florianópolis. O idealizador e presidente, por 40 anos, Darcy Brasiliano dos Santos, trouxe para Florianópolis inúmeras orquestras, dedicando-se com afinco à música erudita em Santa Catarina.

Ainda no campo musical, Ari foi um dos fundadores, cantor e orador (1963/1964) da Associação Coral de Florianópolis.

Poucas pessoas sabem, mas Ari Kardec fundou e compôs a Orquestra Juvenil de Florianópolis, criada em 04.07.1947 e oficializada em 02.80.1947. Ari tocava violão e seu irmão Osvaldo Melo tocava Oboé.

Impossível falar de Ari Kardec sem mencionar sua efetiva participação na Maçonaria em Santa Catarina.

Ari foi o primeiro ocupante da cadeira número 16 da Academia Maçônica de Letras, cujo patrono é Gustavo Neves. Após seu falecimento, passou a ser o patrono da cadeira número 29.

Seu pai, Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, foi o décimo oitavo Venerável Mestre da Loja Ordem e Trabalho.

Ari Kardec ingressou na Loja Ordem e Trabalho em 30/11/1974. Companheiro em 21/07/1975. Mestre em 01/12/1975 e mestre instalado em 10/06/1981. Exerceu importantes cargos na loja maçônica Ordem e Trabalho, a saber: Orador entre os anos de 76/77; venerável entre os anos de 78/79; e deputado entre os anos de 80/90.

Publicação literária de Ari Kardec:

1)	Salário educação  

2)	Fato Gerador do ICM (tese apresentada no III Simpósio Nacional de Direito Tributário, São Paulo 1976)      

3)	O DIREITO ECONÔMICO NO QUADRO GERAL DA CIÊNCIA JURÍDICA.   

4)	DIREITO PENAL ECONÓMICO ORIGEM DO DIREITO PENAL ECONÓMICO.  

5)	DIREITO E ECONOMIA Sujeição, Integração ou Interfluência?   

6)	O INTERVENCIONISMO ESTATAL NA ECONOMIA.   

7)	A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

8)	O ENSINO DO DIREITO ECONÔMICO NOS CURSOS JURIDICOS. 

9)	Máximas redentoras   

10)	Palavra amiga